Івантєєвка — місто, центр однойменного міського округу Московської області Російської федерації
 Івантєєвка (станція) — залізнична станція у місті Івантєєвка Московської області Російської федерації
 Івантієвка — село, районний центр в Саратовської області.

Івантеєвка